PCD – standard zapisu fotografii jako danych cyfrowych, rozwijany przez Kodak. 
 PCD – dysk z warstwami białkowymi.
 PCD – (ang. Programmed cell-death) Programowana śmierć komórki.  
 PCD – skrót nazwy amerykańskiej żeńskiej grupy muzycznej The Pussycat Dolls.
 PCD – pierwszy album zespołu The Pussycat Dolls.
 PCD – pojęcie dotyczące działań w zakresie tworzenia, weryfikacji i aktualizacji planów.